Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 92-es, továbbá 92A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 92-es villamos (Budapest)megszűnt
 92A villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 92-es villamos (Brüsszel)

Csehország 

 92-es villamos (Prága)